Loubert ist der Name bzw. ein Namensbestandteil folgender Orte in Frankreich:

 Saint-Loubert, Gemeinde im Département Gironde, Region Nouvelle-Aquitaine
 Roumazières-Loubert, Ortschaft und ehemalige Gemeinde im Département Charente, Region Nouvelle-Aquitaine

Siehe auch:

 Loubers